est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 2-phénylphénol, numéro CAS 
 Éther
 phénoxybenzène, numéro CAS